„Goderich” se poate referi la:
 Goderich, Ontario, în Canada
 Goderich, Sierra Leone
 Comitatul Goderich, Australia de Vest